Donaubote bzw. Der Donaubote ist der Name mehrerer Zeitungen:

 Der Donaubote (Donaueschingen), zentrumsnahes katholisches Organ aus Donaueschingen
 Der Donaubote (Ingolstadt), nationalsozialistisches Organ aus Ingolstadt (1927–1945)